Jackie Ronne, une exploratrice américaine
 Finn Ronne, un explorateur américain

Voir aussi 

 Rønne (homonymie)